Anouck bedeutet:
 Anouck (Vorname), ein weiblicher Vorname
 (9611) Anouck, Asteroid des Hauptgürtels, benannt nach der Wissenschaftsjournalistin Anouck Vrouwe 

Siehe auch:
 Anouk